Reed kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles A. Reed
 Clyde Franklin Reed
 Edward Looman Reed
 Edwyn Carlos Reed
 Frederick Richard Cowper Reed

Robotskapade auktorsförkortningar